Соловьёвский, Соловьевский — названия населённых пунктов:

 Соловьевский — посёлок в Комаричском районе Брянской области.
 Соловьёвский — посёлок в Алатырском районе Чувашии.

См. также 
 Соловьёвский сельский округ